Koreng ist der Familienname folgender Personen:

 Bogna Koreng (* 1965), deutsch-sorbische Fernsehmoderatorin
 Eric Koreng (* 1981), deutscher Beachvolleyballspieler

Siehe auch:
 Korreng